Dunkelwerk — название немецкой группы, характеризующей своё звучание, как Endzeit Electro, берущее свои корни к жанрам, основанным такими группами, как Wumpscut:, Leæther Strip и продолжающими эту линию группами Suicide Commando или Hocico. Dunkelwerk состоит всего лишь из одного человека и это чисто студийный проект, не принимающий никакого активного участия в концертной или публичной жизни. Название группы Dunkelwerk происходит от древней немецкой идиомы, которую можно перевести как «Тёмная работа» или «Тёмная фабрика». Продюсер Dunkelwerk решил работать под псевдонимом «losttrooper» и не предоставил ни одной своей фотографии.

История Dunkelwerk 
Dunkelwerk был создан бельгийским лейблом Alfa Matrix в 2003 году. Перед тем, как выпустить первый альбом, Dunkelwerk появлялся в сборниках с первым синглом, называемым «Die Sechste Armee». Тема войны на этом сингле предвосхитила и общую направленность альбома «Troops», который называют самым тёмным среди Endzeit Electro жанра. Находясь среди событий немецких войн, альбом создаёт неповторимую пораженческую атмосферу, одновременно используя яркие танцевальные ритмы и мелодии-марши. Из-за такого смешения трудной для немецкого народа подоплёки и танцевальной музыки, некоторые музыкальные журналы проигнорировали появление альбома (например, Sonic Seducer в Германии). Это заставило продюсера Dunkelwerk в многочисленных интервью объяснять свой замысел и концепцию этой работы. В буклете он утверждает: «Dunkelwerk — о поражении, не о победе. Мы больше не нуждаемся в нацистском мировоззрении».

Альбом «Troops» получил и положительные отзывы и завоевал немалый успех по всему миру. В немецком DAC Charts он достиг 6-й позиции. Все треки на альбоме обращены к мировым войнам и фокусируются на поражениях. Особенностью альбома является использование редких записей времён второй мировой войны в многих песнях. Некоторые люди обвиняют группу в использовании установившихся фактов истории с намерением привлечь к себе внимание. Альбом был смикширован и сведён человеком по имени Len Lemeire, кто работал с Implant, Anne Clark и многими другими электронщиками.

Кроме работы над альбомом, проект делал ремиксы сторонним группам, а также выпускал эксклюзивные версии собственных песен на сборниках.

Дискография Dunkelwerk

Альбомы 
 Troops (2005)
 Höllenbrut (2009)
 Operation Duesterland (2013)

Синглы и EP 
 Die Sechste Armee (2004)

Ремиксы Dunkelwerk для других групп и проектов 
 Virtual Embrace — Escape To Insane (2xcd, limited), Acquaintance (Remix by Dunkelwerk)
 Neikka RPM — Here’s Your Revoluition (ep CD), Here’s Your Revolution (Deep Space Rescue Remix by Dunkelwerk)
 Plastic Noise Experience — Maschinenraum (ep CD), Maschinen (Remix by Dunkelwerk)
 Neikka RPM — The Gemini Prophecies (2xcd, limited), Here’s Your Revolution (Remix Version 2 by Dunkelwerk)
 Crystalline Effect — Glass (2xcd), Another Rainy Day (Remix by Dunkelwerk)
 Patenbrigade:Wolff — Gefahrstoffe (single CD), Ostberliner Bauarbeiter (Remix by Dunkelwerk)
 Stereomotion — Resistance:2012 (CD), Holystigma (Remix by Dunkelwerk)
 XP8 — Endzeit Bunkertracks Act 1 (4xcd, limited boxset sampler), Straight Down (Remix by Dunkelwerk)

Композиции Dunkelwerk на сборниках 
 Endzeit Bunkertracks Act 1 (4xcd, limited boxset sampler), Hope’s Haven (short cut)
 Endzeit Bunkertracks Act 2 (4xcd, limited boxset sampler), Dresden (reduced)
 Re:Connected 1 (2xcd, sampler), Bastard
 Re:Connected 2 (2xcd, sampler), Your Love (rough cut)
 Cyberlab 4 (2xcd, sampler), 2Hell (Ladykiller Mixx)
 Cryonica Tanz V.3 (2xcd, sampler), Die Sechste Armee (Club is a battlefield cut)
 deCODER 2 (CD, sampler), Die Sechste Armee (M.A.O. Mix)
 Interbreeding 3 Xenophobic (2xcd, sampler), Stahlgrab (Compact Mixx)
 Interbreeding 7 The Flash Harvest/Natural Enemies (2xcd, sampler), Bastard (Against The Beast Version)
 Sounds From The Matrix 001 (CD, promotion sampler), 2Hell (Hellbreaker Mixx)
 Sounds From The Matrix 002 (CD, promotion sampler), Bastard (short cut)
 Sounds From The Matrix 003 (CD, promotion sampler), Underfire (Album)
 Synthphony REMIXed! 3 (CD, sampler), Bastard (African Frontline Mix by Implant)
 The Dark Entries…Into The Matrix (CD, promotion sampler), Die Sechste Armee (Club is a battlefield cut)

Специальный совместный проект 
 The Retrosic — Nightcrawler (Collector’s edition) (2xcd, DVD), Bastard (The Retrosic Version with vocals by Cyrus) and Bastard (Retrosic Remix)

См. также 
 Hocico
 Dulce Liquido
 And One

Ссылки 
 Dunkelwerk official website
 Dunkelwerk’s official label Alfa Matrix
 list of Dunkelwerk releases on Discogs
 Dunkelwerk’s official MySpace page

Ссылки на обзоры и другую информацию 
 German interview with Dunkelwerk on Uselinks
  German review of the Album Troops on Elektrauma
 German review of the Album Troops on Medienkonverter
 English interview with Dunkelwerk on Chain D.L.K.
  German review of the Album Troops on Necroweb
 English review of the album Troops on Regenmag
 English review of the album Troops on Virus-Mag

Музыкальные коллективы в жанре электронной музыки
Группы Dark-Electro
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2003 году